Illés est un prénom hongrois masculin.

Étymologie

Équivalents 
Élie en français.

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin